Cornes kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Cornes (udde),

Portugal 

 Cornes (freguesia), Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar